Ellensohn ist der Familienname folgender Personen:

 Daniel Ellensohn (* 1985), neuseeländischer Fußballspieler
 David Ellensohn (* 1963), österreichischer Politiker (Grüne)
 Jürgen Ellensohn (* 1977), österreichischer Trompeter
 Roman Ellensohn (* 1983), österreichischer Fußballspieler und -trainer

Siehe auch:
 Elenson